Greenhouse – album di Leo Kottke del 1973
 Greenhouse – album degli Yellowjackets del 1991
 Greenhouse – album dei Brotherhood of Man del 1997
 Greenhouse – videogioco del 1982